Йелиз Аккая () е турска актриса, най-известна у България с ролите си на Мелек в сериала 1001 нощ, и Есра в „Брак с чужденец“.

Биография 
Йелиз Аккая е родена на 6 декември 1981 година в град Истанбул, Турция.

Филмография

Външни препратки 
 Йелиз Аккая в SinemaTürk 
 Йелиз Аккая в Diziler.com 
 Йелиз Аккая в Sinemalar.com 
 Йелиз Аккая в IMDb 

Турски актьори и актриси
Родени в Истанбул